A NUTS:BE a belga Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS, Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) az egész Európai Uniót lefedő rendszer része, amelyet az Eurostat fejlesztett ki.

Belgium közigazgatása az 1977. január 1-jén életbe lépett közigazgatási reform keretében jelentősen átalakult. Az új beosztás a következő:

Források 
Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics – NUTS and the Statistical regions of Europe

Belgium közigazgatása
Közigazgatási egységek országok szerint